Desa Driyorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Driyorejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 111,44), Jawa Timur, 
 Desa Driyorejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 112,61), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar